Alörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Alörarna, Karleby, Österbotten, 
 Alörarna (Vårdö, Åland), 
 Alörarna (vid Berghamn, Houtskär), Åboland, 
 Alörarna (vid Åvensor, Houtskär), Åboland, 
 Alörarna (vid Simsalö, Sibbo), Nyland, 
 Alörarna (vid Löparö, Sibbo), Nyland, 
 Alörarna, Borgå, Nyland, 
 Alörarna (vid Valkom, Lovisa), Nyland, 
 Alörarna (vid Österby, Lovisa), Nyland,

Se även
Alören

Robotskapade Finlandförgreningar